Ма́рко Бо́де (; род. 23 июля 1969, Остероде, Нижняя Саксония, ФРГ) — немецкий футболист, играл на позиции полузащитника и нападающего.

Клубная карьера 
Родился в городе Остероде и в юношестве играл в команде города. После этого его заприметил Отто Рехагель, и парень стал играть за молодёжь «Вердера».

Дебютным для Марко стал сезон 1989/1990, в котором он провёл 20 игр и забил 4 мяча. Марко сразу же закрепился в команде, он пытался принести пользу на каждом участке поля и это было главным достоинством. За свою карьеру Боде успел поиграть на множестве позиций — нападающего, атакующего и левого полузащитника и даже левого защитника.

Сначала заканчивать карьеру собирался в 2001 году, но передумал, поскольку в 2002 был чемпионат мира в Японии и Корее. Поэтому он продлил контракт с «Вердером» на один год.
«Я долго думал, прежде чем решиться на этот шаг. И понял, что, играя в бундеслиге, имею больше шансов попасть в сборную. Моя мечта — сыграть на чемпионате мира-2002» 

Несмотря на множество заманчивых предложений от таких команд, как мюнхенская «Бавария», Марко остался верен «Вердеру». За бременцев он сыграл 379 матчей (на четвёртом месте среди игроков «Вердера») и забил в них 101 мяч, что является рекордом клуба. Закончил свою карьеру Боде в 2002 году, сразу после чемпионата мира.

Карьера в сборной 
Первый матч в сборной сыграл 12 декабря 1995 года против сборной ЮАР в Йоханнесбурге. Всего в течение карьеры за сборную сыграл 40 матчей и забил 9 голов. Стал победителем чемпионата Европы 1996 года и серебряным призёром чемпионата мира 2002 года. Последним матчем за сборную стал финал чемпионата мира 2002 — 30 июня 2002 года Германия на стадионе в Йокогаме проиграла матч сборной Бразилии со счётом 0:2.

Мы не очень уступали соперникам. В первом тайме мы в основном контролировали ход игры. Нам просто не удалось забить, хотя мы и давили на бразильцев. В начале второго тайма у нас ещё были хорошие шансы — но потом мы все потеряли. Независимо от того, что случилось, это была моя последняя игра за сборную.

После завершения карьеры 
Является куратором юношеских спортивных школ Германии. 18 марта 2009 года стало известно, что Марко в скором времени может стать президентом своего родного футбольного клуба «Вердер». На этом посту он должен сменить ушедшего в отставку Юргена Борна.

Статистика выступлений

Клубная карьера

Выступления за сборную

Достижения 
 Чемпион Европы в составе сборной Германии: 1996
 Чемпион Германии: 1988, 1993
 Серебряный призёр чемпионата Германии: 1995
 Бронзовый призёр чемпионата Германии: 1989, 1991
 Обладатель Кубка Германии: 1991, 1994, 1999
 Обладатель Суперкубка Германии: 1988, 1993, 1994
 Обладатель Кубка кубков: 1992
 Лучший бомбардир бременского «Вердера» в немецкой Бундеслиге: 101 гол

Примечания

Ссылки 
 Профиль на bbc.co.uk на ЧМ-2002
 Профиль на bbc.co.uk на ЧЕ-2000
 
 Профиль на fussballdaten.de
 Профиль на footballplayers.ru
 Профиль на fannet.org

Родившиеся в Нижней Саксонии
Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Германии по футболу
Чемпионы Европы по футболу
Игроки ФК «Вердер»